Collegiata di San Giovanni Battista − chiesa di Angri
 Collegiata di San Giovanni Battista − chiesa di Casei Gerola
 Collegiata di San Giovanni Battista − chiesa di Cantiano
 Collegiata di San Giovanni Battista − chiesa di Castel San Giovanni
 Collegiata di San Giovanni Battista − chiesa di Chianciano Terme
 Collegiata di San Giovanni Battista − chiesa di Finale Ligure
 Collegiata di San Giovanni Battista − chiesa di Fucecchio
 Collegiata di San Giovanni Battista − chiesa di Imperia
 Collegiata di San Giovanni Battista − chiesa di Melegnano
 Collegiata di San Giovanni Battista − chiesa di Morbegno
 Collegiata di San Giovanni Battista − chiesa di Ortona dei Marsi
 Collegiata di San Giovanni Battista − chiesa di Pieveottoville, frazione di Polesine Zibello
 Collegiata di San Giovanni Battista − chiesa di San Giovanni in Persiceto
 Chiesa di San Giovanni Battista − chiesa di San Severo